Гео́ргіївський провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Георгіївський провулок — провулок у місті Київ.
 Георгіївський провулок — провулок у місті Ізюм Харківської області.
 1-й Георгіївський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки